Pischel ist

 ein Ortsname
 Gemeinde in Böhmen, siehe Pyšely
 Gemeinde in Mähren, siehe Pyšel
 ein Familienname
 Dohrmann Kaspar Pischel (1895–1988), US-amerikanischer Augenarzt
 Emanuel Maria Pischel (1932–2020), deutscher Banker 
 Emil Pischel (1908–1989), deutscher Kunstmaler
 Felix Pischel (1882–1947), deutscher Archivar und Historiker 
 Kaspar Pischel (1862–1953), österreichisch-US-amerikanischer Augenarzt 
 Richard Pischel (1849–1908), Sprachwissenschaftler und Indologe
 Uwe Pischel (* 1973), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Werner Pischel, Reichsbahnbeamter im besetzten Krakau (rechnete die „Umsiedlungs“transporte ab), Ministerialdirektor bei der Deutschen Bundesbahn 
 ein Offshore-Schlauchboot, seit 1975 beim Segelsport verwendete Kurzform für ein mittelgroßes, seefestes Schlauchboot mit festem Boden und Außenbordmotor(en)

Siehe auch:
 Pichel
 Pischl